Ha habido dos batallas de Neerwinden a lo largo de la historia:
Batalla de Landen, en ocasiones referida también como batalla de Neerwinden, librada en el marco de la guerra de los Nueve Años.
Batalla de Neerwinden, librada entre Francia y el Imperio austriaco.